Rue d'Édimbourg peut faire référence à :
 Rue d'Édimbourg à Bruxelles
 Rue d'Édimbourg à Paris